Bruno Chinellato –  allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giacomo Chinellato – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano